Ruta Provincial 23 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 23, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 23, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.